Вероніка Сергіївна Мелкозьорова ( 14 січня 1991, м. Київ, Україна) — український журналіст, сценарист, письменник. Лауреат конкурсу «Честь професії» (2021).

Життєпис 
Закінчила Інститут екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення  імені Івана Карпенка-Карого. Працювала позаштатним кореспондентом в газетах «ВВ» і «Сегодня», редактором у приватному видавничому домі ТМТ, в журналі «Колектор», фрілансером у агентстві «Еліт-клуб».

Доробок 
Друкувалася в літературних альманахах «Нова проза» і «Дніпро».

Авторка сценаріїв документальних фільмів.

Примітки

Джерела 
 Вероніка Мелкозьорова  // Сценарна майстерня.